Miejscowości w USA:
 Blairsburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
Gminy w USA:
 Blairsburg (ang. Blairsburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton